Бангера () — испаноязычная фамилия:
 Бангера Вальдивьесо, Максимо Орландо (род. 1985) — эквадорский футболист, вратарь
 Сапата Бангеро, Дуван Эстебан (род. 1991) — колумбийский футболист, нападающий

См. также 

 Оазис Бангера

 Бангери